Morumbi (rivier) - rivier in Mato Grosso do Sul, Brazilië
 Morumbi (São Paulo) - district van Sao Paulo, Brazilië

 Estádio do Morumbi - stadion in Sao Paulo
 Armazém Morumbi FC - Braziliaans voetbalclub
 Morumbi (song) - een song van de Duitse dj Tocadisco